JNR est un sigle pouvant notamment désigner : 
 Jeunesses nationalistes révolutionnaires, organisation politique française ;
 , compagnie de transport ferroviaire japonaise ;
 JNR Slice, rappeur français.